Цзінсько-ляоська війна (кит. трад. 金 滅 遼 之 戰, 1114—1125) — війна чжурчженської держави Цзінь у союзі з китайською імперією Сун проти киданської держави Ляо, що завершилася знищенням останньої.

Передмова 
На початку XII століття чжурчженський вождь Ваньянь Агуда зумів об'єднати численні народи. Це викликало тривогу у киданів, які всіма силами перешкоджали об'єднанню чжурчженів. Зокрема, кидані взяли чжурчженських вождів Агучаня (інше ім'я — Асу) і Люке, які вели боротьбу з Ваньяном, але програли. Агуда зажадав їх видачі, але отримав відмову. Ляосці намагалися заборонити Ваньяню захоплення інших чжурчженських племен, але невдало. Втручання ляосців у чжурчженські справи призвело до того, що Агуда став задумувати війну проти киданської держави. На святі Першої Риби Агуда відмовився танцювати перед киданським імператором і тим самим кинув йому виклик.

Ляосці зажадали, щоб Агуда прибув на суд, плануючи його вбити, але той приїхав із загоном більш ніж в 500 добре озброєних вершників. Після цього Агуда більше не приїжджав на суд, а став готуватися до наступу.

Багато вчених вважають, що чжурчжени не думали про завоювання імперії Ляо, оскільки у них не вистачало для цього сил.

Хід війни

Перші успіхи чжурчженів 
Перші бої закінчилися перемогами армії Агуди. Прикордонні війська киданів були розбиті, а місто Нінцзянчжоу — вирізане. Чжурчженські племена, які до цього перебували під повним контролем Ляо, перейшли на сторону Агуди. Його армія виросла від 2500 воїнів до 10 тисяч.

Ключовий момент війни настав, коли імперія Ляо мобілізувала великі сили і їх очолив сам імператор. За даними літопису, під його командою виявилося до 600 тисяч чоловік. Багато чжурчженських вождів злякалися численного киданського війська і не хотіли воювати. Агуда не міг змусити їх виступити проти Ляо. Багато вождів вимагали миру з киданями. Тоді він пішов на хитрість. Скориставшись тим, що більшість чжурчженських вождів погано знали китайську писемність, Агуда написав листа киданському імператору з проханням про помилування, але використовував такі вирази, які були образливими для імператорської величі. Розгніваний цим киданський правитель видав маніфест, в якому зажадав від своїх воїнів повного знищення чжурчженів. Агуда показав цей маніфест чжурчженським вождям і сказав їм, що він хотів миру, але ляоський імператор проти цього. Маніфест киданського імператора призвів до того, що всі чжурчжени відкинули сумніви і вирішили воювати до кінця. Цим відразу скористався Агуда, який взяв клятву з чжурчженських вождів воювати з імперією Ляо до повного її знищення.

Мобільна чжурчженська кіннота взяла гору над величезним, але слабо підготовленим киданським військом. Головною помилкою ляоського імператора став його дозвіл озброюватися військам на свій розсуд. Це призвело до того, що більшість солдатів в його армії були легкоозброєними, не мали міцних обладунків, арбалетів і далекобійних луків. До того ж було мало кавалерії. Тому чжурчжени розстрілювали противника на відстані, нав'язували ближній бій тоді, коли самі хотіли. Це призвело до розгрому ляоського війська. Найбільш наполегливо трималися китайські частини, але і вони врешті-решт були розбиті.

У 1115 р. Агуда прийняв титул імператора (під ім'ям Мінь) і дав своїй династії назву золотий (Цзінь). Його перемоги слідували одна за одною, і незабаром вся Маньчжурія визнала своїм володарем, потім йому підпорядкувалась киданська земля — велика частина Монголії і частина Китаю.

Але киданський правитель не надав значення діям чжурчженів, він багато в чому слухав свого фаворита Сяо Фен-сяня, який обманював свого імператора і приховував справжній стан справ.

У країні вирували заколоти, вірні уряду війська не встигали придушувати їх. Один із заколотів придушив чжурчженський вождь Агучань, який із загоном в 300 чжурчженських вершників завдав поразки бунтівному війську Елюя Чжан, який налічував більше 10 тисяч чоловік. Тільки знатних людей було захоплено понад 200 осіб. Агучань наказав стратити всіх полонених для науки іншим. Решта заколотники втекли до Агуди. Сам Елюй Чжан був схоплений і страчений — його розрубали на 2 частини. Агучань свого часу воював з Агудою, а після поразки із загоном в кількасот воїнів втік до Ляо.

Підняли повстання бохайці під командуванням Гао Юн-чана. Вони захопили Східну столицю і з перемінним успіхом воювали з киданями. До столиці наблизилися чжурчжени, які розбили киданів. Гао Юн-чан і Агуда не змогли домовитися — обидві сторони прагнули до лідерства, що в підсумку призвело до конфлікту. Цзіньці розбили бохайців, Гао Юн-чан був спійманий і страчений за вбивство послів. У 1116 році чжурчжени захопили Східну столицю Ляо, а незабаром — всю східну Маньчжурію.

У 1117 Агуда запропонував коресцям визнати сюзеренітет Цзінь, але ця пропозиція була відхилена. Але щоб коресці не заважали війні з киданями, чжурчжени дозволили їм захопити киданське місто Почжоу.

У 1118 році було укладено першу угоду між Цзінь і китайською імперією Сун про спільні дії проти киданів.

У 1119 році бойові дії поновилися. У 1120 році був укладений стратегічний союз між Сун і Цзінь, і цзінські війська взяли Верхню столицю Ляо. Ляоський імператор Тяньцзи-ді стратив своїх наближених, підозрюючи їх у змові, і один з його родичів — Елюй Юйду — рятуючи своє життя в 1121 році втік до чжурчженів. У 1121 році Елюй Юйду повів чжурчженські війська прямо на Середню столицю Ляо.

Розкол імперії Ляо 
У 1122 році дядько ляоського імператора Елюй Цюнь, що носив титул «Янь-вана», проголосив себе імператором і імперія Ляо розпалася на дві частини: північні, південно-західні і північно-західні райони імперії перебували під контролем тяньцзи-ді, південні — в руках Янь-вана. Чжурчжени захопили Західну столицю Ляо, сунські війська почали наступ на Яньцзін. Під натиском чжурчженів, Тяньцзи-ді біг до своїх останніх союзників — тангутів.

У зв'язку з пасивністю сунської армії кидані зробили спробу нейтралізувати імперію Сун і убезпечити свої південні кордони. Елюй Даші був призначений Янь-Ваном головнокомандувачем Південним маршрутом і, прибувши на чолі з двома тисячами киданських і сіських вершників в Чжочжоу, з ходу завдав поразки сунським військам при Ланьгоудяні. Киданям не вдалося на плечах противника переправитися через річку Байгоу, проте в таборі Елюй Даші поблизу міста Сіньчен незабаром зібралася 30 тисячна армія завдяки прибуттю дезорганізованих і наляканих сунською пропагандою киданських воїнів. Після прибуття допоміжного корпусу сіських воїнів під командуванням Сяо Ганя кидані завдали поразки сунській армії і тимчасово впоралися із загрозою з півдня.

Влітку 1122 року несподівано захворів і помер Янь-ван. Перед смертю він подарував Лі Чувеню звання головнокомандувача, бажаючи бачити його своїм наступником на троні. Лі Чувень зі своїм сином Лі Ші через сунського сановника Чжао Лянсі встановив зв'язок з сунським імператором, і тримав напоготові вірних людей, щоб схопити киданських вождів, відкрити ворота СУНЦ і виявити покірність імперії Сун. Елюй Даші і Сяо Гань підвели свої загони до палацу і змусили військових і цивільних чиновників обрати на престол другого сина Тяньцзи-ді, який носив титул Цинь-вана, а тимчасове управління справами доручити вдові Янь-вана, що носила титул Ціньгофей. Лі Чувень був страчений.

Після цього Елюй Даші розгромив під Сюнчжоу добірну сунську армію. Восени 1122 року нова величезна сунська армія рушила на Цзінь, але Елюй Даші і Сяо Гань знову розгромили її. Ці перемоги підняли підмочений престиж киданської імперії, і на захист дружньої держави виступили тангути. 30тисячна тангутська армія завдала кілька поразок чжурчженам, але у вирішальній битві на річці Ішуй була розгромлена.

Наступ киданів на Яньцзін 
Після розгрому тангутів чжурчжени за трьома напрямками рушили на захоплення області Янь. Киданська імператриця була в розгубленості, в рядах киданської верхівки настав розкол: Сяо Гань запропонував план відродження держави на території проживання свого племені Сі, Елюй Даші наполягав на відході до імператора Тяньцзи-ді. Елюй Даші вбив Сяо Боде, який заважав його поверненню до Тяньцзи-ді і, захопивши імператрицю, з іншими киданськими воєначальниками відправився на захід. Сяо Гань, побачивши в цьому віроломство, пішов з сіськими і бохайськими воїнами на територію племені Сі, де в 1123 проголосив утворення держави Велике Сі, присвоївши собі імператорський титул.

Чжурчженські війська під керівництвом самого Агуда обложили фортецю в гірському проході Цзюйюнгуань. Армія киданів проходила в цей час через прохід Губейкоу. Щоб дати можливість киданській армії піти, Елюй Даші несподівано для чжурчженів з'явився в області Феншенчжоу, взяв місто і став швидко просуватися вперед. Його поява була настільки несподівана, що чжурчженські війська відкотилися майже до гір Лунменшань. Перекинувши проти Елюй Даші значні сили під командуванням Лоуші і Ма Хоша, чжурчжени розбили війська Елюй Даші, а його самого взяли в полон, однак основна киданська армія змогла піти. Чжурчженський принц Цзун-ван, дізнавшись про захоплення Елюй Даші, наказав йому провести чжурчженські війська до табору киданів. У результаті чжурчженської атаки в полон було взято наложниць, синів, дочок і родичів киданського імператора, безліч військових і цивільних чиновників; самому Тяньцзи-ді вдалося врятуватися і бігти в Інчжоу. Після цього Елюй Даші був прийнятий на Цзінську службу, проте незабаром утік від чжурчженів і прибув до Тяньцзи-ді.

Втеча киданів на захід 
У 1123 році за пропозицією чжурчженів було поставлено питання про мир з тангутами, яким Цзінь за відмову від підтримки киданів запропонувала кілька прикордонних областей. Незабаром тангути, переконавшись у силі цзінських армій, визнали сюзеренітет Цзінь. Єдиними союзниками киданів залишалися деякі племена Монголії.

У другій половині 1123 року Тяньцзи-ді спробував відбити області Яньчжоу і Юньчжоу, але був розбитий на річці Яньхе, залишки його військ сховалися в горах Цзяшань. Отримавши від племені дань 50 тисяч воїнів, Тяньцзи-ді знову виступив на південь. Елюй Даші спробував його відговорити, але Тяньцзи-ді посадив його під домашній арешт. Елюй Даші, убивши своїх охоронців, втік на захід. Тяньцзи-ді був знову розгромлений чжурчженями, і був змушений бігти в Шаньцзінсі, де став радитися зі своїм наближеним Сяохулу про те, на чию сторону перейти — СУНЦ або тангутів. Сяохулу відправив до чжурчженів гінця з доносом про плани киданського правителя, і чжурчжени терміново кинулися до табору киданів. Тяньцзи-ді був полонений.

Освіта Північної Ляо 
Елюй Даші, до якого приєдналося 80 чоловік з його племені і 120 чоловік з інших племен, звів на імператорський престол як маріонетку сина Тяньцзи-ді, який носив титул Лян-вана, а сам офіційно став його помічником і від його імені призначив чиновників. Елюй Даші і Лян-ван втекли спочатку на північ, до білих татар, після чого, отримавши від них коней, верблюдів і овець, повернули на захід і перетнули пустелю, прийшовши в Кедуньчен на річці Орхон — важливий військовий центр на північно-західному кордоні киданської імперії.

Лян-ван через кілька місяців помер. Елюй Даші звів на престол Елюй Чжуле, але той через місяць був убитий своїми соратниками. Тому на початку 1124 проголосив себе імператором нової держави Північної Ляо.

Підсумки і наслідки 
В результаті війни була знищена киданська імперія Ляо, а її місце зайняла чжурчженська імперія Цзінь. Так як імперія Сун претендувала на шістнадцять округів, то незабаром почалася війна між колишніми союзниками. Ті, хто пішов на північний захід, залишки киданів, деякий час намагалися продовжувати боротьбу з чжурчженями, проте були розгромлені і, пішовши в Середню Азію, утворили там Каракитаї.

Джерела 
 Е Лунлі. Історія держави киданів (Цідань гочжі). — М.: Наука, 1979.
 Г. Г. Піков «Західні кидані» — Новосибірськ: видавництво Новосибірського державного університету, 1989. ISBN 5-7615-0020-5
 «Історія Сходу» (в 6 т.). Т.II «Схід у середні віки», — Москва, видавнича фірма «Східна література» РАН, 2002. ISBN 5-02-017711-3

1114
Війни XII століття
1125
Війни Китаю